Бриганти́на ( «шхуна-бриг», brigantina «бизань») — двухмачтовое парусное судно со смешанным парусным вооружением — прямыми парусами на передней мачте (фок-мачта) и с косыми на задней (грот-мачта). Первоначально бригантины оснащались вёслами.

В XVI−XIX веках бригантины, как правило, использовались пиратами ( «разбойник, пират»); были распространены во всех регионах — от Средиземного моря до Тихого океана. Вооружение бригантины не превышало 20 пушек. Современные бригантины — двухмачтовые парусные суда с фок-мачтой, имеющей вооружение, как у брига, и грот-мачтой с косыми парусами, как у шхуны — грота-триселем и топселем. Бригантин с бермудским гротом в наше время, по-видимому, не существует, хотя ссылки на сам факт их существования встречаются.

Гребные бригантины 
Задолго до появления парусных бригантин, бригантинами называли быстроходные галеры с 8−12 банками гребцов. В русском флоте гребные бригантины появились в конце XVII века. Они представляли собой небольшие галеры с 8−16 банками и с одной или двумя мачтами с латинскими парусами: такие бригантины назывались итальянскими.

В 1704 году Петром I были спроектированы и построены на Олонецкой верфи отличные от итальянских бригантины — на них гребцы располагались иначе. Бригантины, строившиеся с XVIII века имели парусное вооружение классической бригантины, 8−10 пар вёсел и до 10 орудий малого и среднего калибров.

Примечания

Литература 

 

Типы парусных судов
Типы военных кораблей
Типы судов и кораблей
Пиратские корабли
Типы парусного вооружения